L'adjectif gironné ou gironnée s'adresse en :

En héraldique: gironné se dit d'un écu divisé en plusieurs parties triangulaires dont les points s'unissent au milieu du blason.

En architecture: 
 une marche gironnée est celle des quartiers tournants d'un escalier rond ou ovale.
 Un tuile gironnée est une tuile en forme de trapèze, utilisée dans les couvertures incurvées ou coniques.

Liens internes
Couverture (construction)
Tuile
Escalier